MDS (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Myelodysplasie of Myeolodysplastisch syndroom
Bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis
MDs (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 2002
Middelbare detailhandelsschool